Давид Шахар (17 июня 1926, Иерусалим, Палестина — 2 апреля 1997, Париж, Франция) — израильский писатель, автор нескольких романов, семитомной исторической саги с действием в Иерусалиме, четырёх сборников коротких рассказов и др.; с 1973 года — председатель Союза ивритских писателей Израиля.

Краткая биография 
Давид Шахар родился 17 июня 1926 года в Иерусалиме в семье светских сионистов, несколько поколений которой жили в Иерусалиме (согласно другой версии, в ультраортодоксальной семье выходцев из Венгрии), но воспитывался бабушкой, которая строго соблюдала религиозные традиции. Изучал литературу и психологию в Еврейском университете в Иерусалиме, занимался переводами и преподаванием. В 1950-х гг. начал литературную деятельность, получил признание в Европе, в частности во Франции, куда неоднократно ездил. Умер, предположительно, в Париже в 1997 году (см. ниже), после чего его тело было перевезено в Иерусалим. Похоронен на Масличной горе.

До конца своих дней Шахар оставался, в целом, непризнанным автором в Израиле, и, в частности, в Иерусалиме. На его погребальной церемонии собралось всего три десятка близких ему людей.

Семья 
Супруга — Шуламит Шахар (в девичестве — Вайншток), профессор общей истории. В браке родилось двое детей — сын и дочь.

Литературная деятельность 
Шахар начал писать в 50-х гг. Дебютной работой стал сборник «Al Ha-Ḥalomot» («О снах»), изданный в 1955 (по другим данным — в 1956) году. Критики и исследователи его творчества, называя автора «израильским Прустом» и «Прустом ивритской литературы», отмечают особую поэтичность и образность его произведений, не характерную для писателей на иврите того времени, нетрадиционный взгляд на современные Шахару Иерусалим и Израиль, арабско-израильские отношения, любовные коллизии, политику и семейные отношения. Его тексты пронизаны историческими и мифологическими аллюзиями и метафорами, не всегда улавливаемыми при первом прочтении.

Одной из уникальных черт творчества Шахара является отсутствие видения Иерусалима как святыни, что так характерно для израильских авторов.

Аналогии между творчеством Шахара и Пруста стали основой для написания ряда исследовательских работ, в том числе на иврите, в частности, за авторством профессора французской и мировой литературы Джулиет Хассин.

Произведения

«Чертог разбитых сосудов» 
«Чертог разбитых сосудов» — цикл, над которым Шахар работал около 20 лет, объедивший семь романов:
 Лето на улице Пророков (1969, издан в переводе Некода Зингера на русский в 2004 году в издательстве «Мосты культуры — Гешарим»)
 Путешествие в Ур Халдейский (1971, издан в переводе Некода Зингера на русский в 2003 году в издательстве «Мосты культуры — Гешарим»)
 День графини (1976)
 Нингал (1983)
 День духов (1986)
 Сон в ночь таммуза (1988)
 Ночи Лютеции (1991)

Романы 
 Золотой медовый месяц (1959)
 Предсказатель (1966)
 Агент его величества (1979)

Сборники рассказов 
 О снах (1955)
 Император (1960)
 Смерть маленького бога (1970)
 Усы Папы римского (1971)

Прочее 
 Секрет Рики (1961, детская книга)
 Масличная гора (фрагмент, издана в 1998 году)
 Лабиринт: эссе о XX веке (публицистика, сборник; издан в 2005 году)

Награды 
 Премия Премьер-министра (1969, 1978, 1991).
 Премия Агнона (1973).
 «Prix Medicis Etranger» (1981) (Премия Медичи, Франция).
 Премия Бялика (1984).
 «Commandeur dans L’Ordre des Arts et des Lettres» (Звание командора Французского Ордена Искусств, за роман «Нин-Галь»)

Интересные факты 
 Речь на похоронах Шахара читал Меир Шалев по личной просьбе покойного.
 Есть несколько версий времени и места смерти Давида Шахара: 1997 год, Иерусалим; 2 апреля 1997 года, Париж; 1998 год, Париж.
 Существует предположение, что Давид Шахар за всю свою жизнь не покидал пределов Израиля. По другим данным, Шахар часто и надолго приезжал во Францию.

Примечания

Ссылки 
 Полная библиография Давида Шахара  
 Давид Шахар. О жизни и смерти Абайе  
 Давид Шахар. Конец пробуждений на улице Пророков.  
 Фрагменты романа «Лето на улице пророков»  

Писатели на иврите
Похороненные на Масличной Горе